Posunčina je slovo s více významy: 
 Sydenhamův syndrom (Sydenhamova chorea, chorea minor, tanec svatého Víta) – neurologická porucha projevující se náhlými bezúčelnými škubavými pohyby.  
 posunková řeč (znakový jazyk) – komunikační systém pro neslyšící, tvořený specifickými vizuálně-pohybovými prostředky, případně též improvizovaná náhrada slovního dorozumívání např. mezi cizinci